Rubáš může být:
 pohřební oděv, oblečení nebožtíka

příjmení
 Jiří Rubáš (1922–2005) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Luděk Rubáš (* 1953) – český lékař a politik
 Stanislav Rubáš (překladatel) (* 1974) – překladatel, rusista a anglista
 Stanislav Rubáš (moderátor) (* 1982) – moderátor na Radiu Beat

další
 Vasilův Rubáš – hudební skupina

Podobné příjmení 
 Rubeš

Rozcestníky - příjmení